Молден има више значења:
 Молден (Вашингтон)
 Молден (Масачусетс)
 Молден (Илиноис)
 Молден (Мисури)